Philippe Sylvain Coly, né le 04/05/1987 à Dakar est un acteursénégalais. Il est connu pour avoir joué le rôle de Sidy Tounkara dans « L’OR DE NINKINANKA »  et celui de Thierno Seydi dans « IMPACT » , séries produites par Marodi TV. En 2022, il reçoit le prix « SOTIGUI meilleure interprétation masculine africaine série TV ».

Notes et références 

Acteur sénégalais de cinéma